Pruszkowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Pruszkowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Pruszkowo, un village de la voïvodie de Mazovie.